Auri (moneda)
 Auri (unitat de massa), mesura de pes usada en farmàcies
 Biografies
 Marc Auri, cavaller romà
 Aule Auri Melí, cavaller romà